

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Pszczyna

Osoby 
 Bolko Hochberg von Pless – książę
 Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless – książę
 Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless – angielska arystokratka
 Shamelle Pless – kanadyjska lekkoatletyka

Zobacz też 
 Ples
 Pleß